Больё ():

Топонимы 
 Больё — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Канталь.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Больё — коммуна во Франции, департамент Эро.

Персоналии 
 Больё, Иоганн Петер (1725—1819) — австрийский генерал бельгийского происхождения.
 Больё, Клод Франсуа (; 1754—1827) — французский историк и публицист.
 Больё, Кори (род. 1983) — гитарист американской трэш-метал\металкор группы Trivium.
 Больё, Натан (род. 1992) — канадский профессиональный хоккеист.
 Больё, Нейтан (род. 1992) — канадский профессиональный хоккеист, защитник.
 Больё, Этьенн Эмиль (; род. 1926) — французский доктор медицины (1955) и доктор наук (1963), президент Академии наук в 2003–2004 годах.

См. также 
 Больё-сюр-Дордонь (кантон)
 Больё-сюр-Мер

Примечания